L'Association sportive des Douanes ou AS Douanes peut faire référence à :
L'Association sportive des Douanes, un club omnisports sénégalais basé à Dakar ;
L'Association sportive des Douanes, ancien nom d'un club de football togolais ;
L'Association sportive des Douanes, un club de football nigérien ;
L'Association sportive des Douanes, un club omnisports  burkinabé ;
L'Association sportive des Douanes, un club de handball mauritanien.